Die Heineken Open Shanghai 2001 waren ein Tennisturnier, welches vom 17. bis 23. Oktober 2001 in Shanghai stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2001 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche fanden Begegnungen des Davis Cup statt. Das Turnier in Shanghai gehörte zur Kategorie der ATP International Series.

Titelverteidiger im Einzel war der Schwede Magnus Norman, der nach zwei Titeln in Folge dieses Jahr nicht mehr am Turnier teilnahm. Von den vier topgesetzten Spielern schied nur die Nummer 1 Andre Agassi durch seine Erstrundenniederlage früh aus. Die Nummer 2 Rainer Schüttler gewann zunächst im Halbfinale die Nummer 4 Francisco Clavet und dann im Finale gegen die Nummer 3 des Tableaus Michel Kratochvil, der das erste von zwei Endspielen in seiner Karriere erreichte. Dabei gab Schüttler nur einen Satz im Verlauf des Turniers ab. Dies war der einzige Saisonerfolg und der dritte Titel der Karriere von Schüttler.
Die Vorjahressieger im Doppel, Paul Haarhuis und Sjeng Schalken, nahmen beide nicht am Turnier teil. Neue Turniersieger wurden die topgesetzten Byron Blackund Thomas Shimada, die sich im Finale gegen John-Laffnie de Jager und Robbie Koenig, die an Position 3 gesetzt waren, durchsetzten. In dieser Konstellation gewannen die beiden ihren einzigen Titel. Für Black war es der 22. und letzte, für Shimada hingegen der erste Doppeltitel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 375.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 400.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2001
Tennisturnier in Shanghai